Antony Hegarty, nota anche come Anohni (1971) – cantante, compositrice e artista britannica naturalizzata statunitense
 Christopher Hegarty (1992) – calciatore nordirlandese
 Diane Hegarty (1942) – occultista ed esoterista statunitense
 Frank Hegarty (1892-1944) – mezzofondista britannico
 Paul Hegarty (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Séamus Hegarty (1940-2019) – vescovo cattolico nordirlandese
 Shannon Hegarty (1979) – rugbista a 13 australiano